La abreviatura Ag o las siglas AG pueden tener los siguientes significados:

 Ag, símbolo químico de la plata.
 el catión Ag+.
 AG, en alemán, "sociedad anónima".
 .ag, dominio superior geográfico de Antigua y Barbuda.
AG: Aparato de Golgi
Ag: antígeno
 AG: apodo y abreviación del nombre de la cantante, actriz y compositora estadounidense Ariana Grande.
AG²: JUNTOS POR SIEMPRE BEIBE